Бонгарц, или Бонгартц (), — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Бонгарц, Генрих (1892—1946) — немецкий летчик-ас времён Второй мировой войны.
 Бонгартц, Дэвид (род. 1980) — немецко-американский скрипач, известный под псевдонимом Дэвид Гарретт.
 Бонгарц, Хайнц (1894—1978) — немецкий дирижёр и композитор.
 Бонгарц, Хайнц (1915—2006) — немецкий журналист и историк, известный под псевдонимом Юрген Торвальд.
 Бонгарц, Ханс (род. 1951) — немецкий футболист и тренер.

См. также 
 Бонгарт